Hallelujah eller halleluja är ett hebreiskt uttryck som betyder "Prisa Jah" (Jahve, Bibelns Gud). Uttrycket har använts i flera betydelser:

 Halleluja (begrepp) – som allmänt lovprisande, främst i judisk och kristen tro (även psalmer)
 Halleluja (liturgi) – en liturgisk sång i mässan
 Halleluja - musikstycke för kör, den mest kända delen av oratoriet Messias av Georg Friedrich Händel
 Halleluja (Hedin) – en psalm
 Halleluja (Maraire) – en psalm
 Halleluja (Psalm från Karibien) – en psalm med musik från Karibien
 Halleluja (Sinclair) – en psalm
 Halleluja (sång) – en sång av Karl Gerhard från 1934
 Hallelujah (Gali Atari & Milk and Honey-låt) – en sång som Israel vann Eurovision Song Contest 1979 med
 Hallelujah (Leonard Cohen-låt) – en sång av Leonard Cohen från 1984
 Halleluja! – album från 1992 av Dag Vag
 Hallelujah – en påskpsalm från 1970 av Marcello Giombini, se Dina händer är fulla av blommor

Se även 
 Hard Rock Hallelujah – Lordis segerbidrag för Finland i Eurovision Song Contest 2006
 Sjung halleluja (och prisa Gud) – en sång av popartisten Orup från 2006 från albumet Faktiskt
 It's Raining Men – hitlåt av Weather Girls 1982 där den berömda refrängen innehåller "Hallelujah It's Raining Men".
 Hallelujah New World – Eskobar-låt från 2008